Александр Рафаилович Свирщевский (1861 — не ранее 1937) — русский советский экономист в области финансового права, налоговой политики, статистики; один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и Энциклопедического словаря Гранат.

Биография 
Родился в 1861 году. Среднее образование получал во 2-й Московской гимназии, которую окончил в 1882 году с золотой медалью.
После окончания юридического факультета Московского университета был оставлен для приготовления к профессорскому званию при кафедре финансового права. С 1890 по 1918 год читал в ярославском Демидовском юридическом лицее курс финансового права, а также политической экономии. С 1 марта 1902 года состоял в чине надворного советника; 1 марта 1906 года за выслугу лет был произведён в коллежские советники  всё это время он числился исправляющим должность доцента Демидовского юридического лицея.

С 1914 года стал исполняющим должность экстраординарного профессора. После преобразования лицея в Ярославский университет стал профессором этого вуза. Был первым учёным секретарем Совета и Президиума университета, преподавал вплоть до его закрытия в 1924 году.

А. Р. Свирщевский написал для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона крупную статью «Финансы» и ещё несколько статей.

Научная деятельность 

К числу наиболее значительных работ Свирщевского относится сочинение: «Подоходный налог» (, 1886).

Библиография 
 Подоходный налог. — : тип. А. И. Мамонтова и К°, 1886. — [2], VI, 247 с.
 Изд. 2-е, [репр.]. — Москва: URSS : Ленанд, cop. 2016. — 250 с. — ISBN 978-5-9710-3578-7. — (Классика политэкономической мысли; № 49).
 А. С. Пушкин в сельском населении и школе Ярославской губернии; Свод отчетов учителей и учительниц начальных училищ на вопросы программы] : Докл., прочит. в заседании Яросл. губ. стат. ком. 13 апр. 1899 г. / [Соч.] [А. Свирщевского. — Ярославль: Ярославск. губ. стат. ком., 1899. — [8], 89, 46 с.; — (Труды Ярославского губернского статистического комитета; Вып. 10). 
 Статистический обзор Ярославской губернии за 1881—1899 годы. — Ярославль, 1900.
 Лекции по русскому финансовому праву. Вып. 1. — Ярославль, 1900.
 Статистическое обозрение народного образования в Ярославской губернии за 1881—1899 гг. — Ярославль, 1900.
 Материалы к истории обложения соли в России. — Ярославль, 1908.
 Главнейшие моменты в истории императорского финансового хозяйства в Германии. — Ярославль: Тип. губернского правления, 1910.

 . Очерк финансовой науки / Пер.; под ред. А. Свирщевского. — Ярославль, 1893.
 Основания политической экономии / Эм. де Лавелэ; Emile de Laveleye; Пер. с 4-го фр. изд. Н. Свадковского, под ред. [и с предисл.] А. Свирщевского, прив.-доц. Демидов. юрид. лицея. — Москва: А. Ф. Скоров, 1895. — XIV, 293 с.
 Основные начала финансовой науки / Франческо Нитти, проф. Неаполитан. ун-та и член Высш. сов. при М-ве нар. прос.; Пер. с итал. И. Шрейдера; Под ред. и с доп. А. Свирщевского, доц. Демидов. юрид. лицея; Со вступ. ст. А. И. Чупрова, заслуж. проф. Моск. ун-та. — Москва: М. и С. Сабашниковы, 1904. — XXXII, 624 с.

Последнюю из известных публикаций учёного — статью «Бюджет» в 7-м томе Энциклопедического словаря Гранат — проф. М. В. Лушникова датирует 1937 годом.

Примечания

Литература 
 

Экономисты Российской империи
Статистики Российской империи
Выпускники 2-й Московской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Преподаватели Демидовского лицея
Персоналии:Ярославский государственный университет (1919—1924)
Юристы XIX века
Юристы XX века
Специалисты по финансовому праву
Историки права
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Авторы Энциклопедического словаря Гранат